Большая Каменушка:
 Большая Каменушка (приток Амура) — река в Амурской области.
 Большая Каменушка (приток Каменушки) — река в Еврейской автономной области.
 Большая Каменушка (приток Кондомы) — река в Кемеровской области.